Ореовац може бити:

 Ореовац (Ниш), насељено место у градској општини Пантелеј, град Ниш, 
 Ореовац (Бела Паланка), насељено место у општини Бела Паланка, Пиротски округ,